Поляризу́емость — физическое свойство веществ приобретать электрический или магнитный дипольный момент во внешнем электромагнитном поле. 

Электрическая поляризуемость среды количественно характеризуется диэлектрической восприимчивостью  — коэффициентом линейной связи между поляризованностью P диэлектрика и электрическим полем E (подразумевается, что поле достаточно слабое);  — электрическая постоянная:
  (в системе СГС)  (в системе СИ).
Диэлектрическая восприимчивость связана с диэлектрической проницаемостью ε соотношением
  (СГС)  (СИ).

Магнитная поляризуемость характеризуется магнитной восприимчивостью , являющейся коэффициентом линейной связи между намагниченностью M и напряжённостью магнитного поля H:
  (СГС, СИ).
Магнитная восприимчивость связана с магнитной проницаемостью  соотношением
  (СГС)  (СИ).

Термин поляризуемость также употребляется для обозначения коэффициента, характеризующего линейную зависимость индуцированного дипольного момента атома, молекулы и т.п. от напряженности внешнего поля, вызвавшего поляризацию диэлектрика, а для среды — также как синоним средней поляризуемости её частиц или отношения диэлектрической восприимчивости к количеству частиц в единице объема, иногда и просто как синоним диэлектрической восприимчивости.

Тензор поляризуемости 
В анизотропных кристаллах электрическая (магнитная) поляризуемость характеризуется тензором диэлектрической (магнитной) восприимчивости , так что связь между вектором поляризованности (намагниченности) и вектором напряжённости электрического (магнитного) поля выражается как:
 
 
где по повторяющимся индексам подразумевается суммирование.

Из закона сохранения энергии можно вывести, что тензоры  и  симметричны:
 
 

В изотропных кристаллах недиагональные компоненты тензора тождественно равны нулю, а все диагональные равны между собой.

См. также 
 Формула Клаузиуса — Моссотти
 Формула Лоренца — Лоренца
 Электронная поляризуемость

Примечания

Литература 
 

Физические величины
Электричество